Матильда Винчи — артистка оперы, меццо-сопрано. Пению обучалась в Московской консерватории. В 1879—1881 годах (по другим данным — в 1880-х годах) — солистка московского Большого театра.

Первая исполнительница партии Ульрики на русской сцене («Бал-маскарад» Джузеппе Верди, 1880) и первая исполнительница партии Филиппьевны в Большом театре («Евгений Онегин» П. И. Чайковского, 1881). Среди других партий: Басманов («Опричник» П. И. Чайковского, 1880).

Партнёры: А. М. Абрамов, А. И. Барцал, Е. К. Верни, Ю. Я. Махина, А. П. Крутикова, Д. А. Усатов, Л. Б. Финокки, О. Р. Фюрер, П. А. Хохлов, М. П. Юневич. Пела п/у Э. М. Бевиньяни.

Примечания

Литература 
 Пётр Ильич Чайковский. Переписка с Н. Ф. фон-Мекк (В 3-х книгах) 2004 г., 624+688+736 стр. ISBN 5-8159-0393-0
 
 Вайнштейн Лариса Яковлевна. Музыкальный театр Чайковского, исполнители и первые постановки опер композитора в России : Дис. … канд. искусствоведения : 17.00.02 : Москва, 2003 240 c. РГБ ОД, 61:04-17/32-0

Ссылки 
 Письмо П. И. Чайковского к Н. Ф. фон Мекк, в котором упоминается М.Винчи. На сайте Чайковский.
 Именной указатель к переписке Чайковского с фон Мекк
 

Певцы и певицы Российской империи
Оперные певцы и певицы Российской империи
Оперная труппа Большого театра
Музыканты по алфавиту
Персоналии по алфавиту